USS Kingfisher (1861), een Amerikaanse brik
 USS Kingfisher (SP-76), een Amerikaanse kanoneerboot
 USS Kingfisher (AM-25), een Amerikaanse mijnenveger van de Lapwingklasse
 USS Kingfisher (1996), een Amerikaanse mijnenjager van de Ospreyklasse